

Sigle 
 Well-Known Binary – versione binaria del Well-Known Text, adatta ad essere registrata in un database

Codici 
 WKB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warracknabeal (Australia)
 wkb – codice ISO 639-3 della lingua kumbaran